Craigellachie, localité de Colombie-Britannique au Canada ;
 Craigellachie, village d’Écosse connu pour :
 son pont
 sa distillerie de whisky ;
 Craigellachie, village de Nouvelle-Zélande.